Lista zawodników włoskiego klubu piłkarskiego Juventus F.C.

Poniższa lista zawiera nazwiska graczy, którzy rozegrali co najmniej 100 oficjalnych spotkań w zespole Juventusu. Na liście znajdują się również zawodnicy, którzy nie osiągnęli tego limitu, ale wnieśli znaczący wkład w historię klubu, w tym jego założyciele.

Jest to oficjalna lista graczy, którzy zostali uznani za najbardziej znaczących w historii Juventusu.

Lista graczy 
Listę można sortować według kolumn. Wszystkie statystyki są aktualne na 25 sierpnia 2009.

Klub kapitanów 
Funkcje kapitana we włoskiej piłce po raz pierwszy pełniono na początku 1920.

Przypisy

Bibliografia 
 Barbero, Sergio: I miti della Juventus: 50 campioni che hanno fatto sognare il popolo bianconero, wyd. Graphot Editrice, 2001, ISBN=88-86906-51-X
 Gandolfi, G.: I trenta grandi della Juventus, wyd. MEB, 1975
 Giacone, Gianni: Juve Azzurri – I bianconeri che hanno fatto grande la Nazionale, wyd. Hurrà Juventus – Fabbri Editori, 1993
 Hurrà Juventus Redaction: 100 campioni x 100 anni, wyd. Hurrà Juventus – Rosabella Editore, 1997

Linki zewnętrzne 
 
 Statistic Area – All Juventus FC players since 1900 (www.juword.net) 
 

Juventus F.C.
Juventus F.C.